Telephone Creek ist der Name folgender Fließgewässer in Australien:

 Telephone Creek (Carron River), Nebenfluss des Carron River in Queensland
 Telephone Creek (Palmer River), Nebenfluss des Palmer River (Mitchell River) in Queensland